Forêt (frz. für Wald, Forst) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Forêt de Chaux, Waldgebiet im Département Jura in Frankreich
Forêt des Landes, Waldgebiet in der Region Nouvelle-Aquitaine in Frankreich
Forêt du Day, Waldgebiet in Dschibuti
Forêt-la-Folie, Gemeinde im Département Eure in Frankreich

Forêt ist der Familienname folgender Personen:
 Jean de La Forêt (Jean de La Forest; † 1537), französischer Diplomat und der erste französische Botschafter im Osmanischen Reich

Siehe auch:
Forest
La Forêt
Forêts